generalizacja bodźca w psychologii – reagowanie (bez uczenia) na podobny bodziec przez tę samą reakcję; siłę reakcji wyznacza podobieństwo bodźców (gradient generalizacji); oprócz podobieństwa zmysłowego (np. kształtu) powodem może być "podobieństwo" znaczeniowe – tzw. generalizację semantyczną, dotyczy to np. słów o zbliżonym znaczeniu;
 generalizacja w psychologii społecznej – nadmierne uogólnienie, przypisanie wszystkim członkom grupy stereotypizowanej cech spotkanych jedynie u kilku przedstawicieli danej zbiorowości;
 generalizacja mapy – proces zmniejszania szczegółowości mapy jako konsekwencja zmniejszania jej skali. Może podlegać częściowej automatyzacji dla niektórych rodzajów obiektów i map (np. topograficznych), i pozostawieniu na niej najważniejszych szczegółów (rzeki, budynki).
 generalizacja w informatyce
 uogólnienie